Сергей Литвинов:
 Литвинов, Сергей Александрович (1925—2003) — советский и российский живописец, заслуженный художник Башкирии, член Союза художников РСФСР.
 Литвинов, Сергей Валерьевич (род. 1971) — украинский и российский футболист, полузащитник.
 Литвинов, Сергей Витальевич (род. 1960) — советский и российский писатель, соавтор писательского тандема «Анна и Сергей Литвиновы».
 Литвинов, Сергей Николаевич (1958—2018) — советский легкоатлет, метатель молота.
 Литвинов, Сергей Сергеевич (род. 1986) — немецкий и российский легкоатлет, метатель молота.